Etlin ist der Familienname folgender Personen:

 Lukas Etlin (1864–1927), Schweizer Benediktinerpater
 Josef Simon Etlin, auch Simon Ettlin, (1818–1871), Schweizer Politiker, Arzt, Architekt, Maler und Zeichenlehrer

Siehe auch:
 Ettlin